Полингова скала представља скалу хемијских елемената поређаних по електронегативности. Осмислио ју је Лајнус Карл Полинг 1932. године. Раније било доста заступљена, а сада се мање користи, будући да ју је наследила Олредова скала.

По овој скали највећу електронегативност има флуор (E = 4), а најмању цезијум и францијум (E = 0,7), остали хемијски елементи су смештени између (нпр.: Li : 1.0, Be : 1.5, B : 2.0, C : 2.5, N : 3.0, O : 3.5, F : 4.0). Електронегативност расте са са порастом атомског броја.

Боје:

Види још 
 Алредова скала

Хемијске особине
Скале